Михаи́л Ефи́мович Рахуно́в (род. 18 июля 1953, Киев, Украинская ССР) — советский спортсмен (русские шашки), международный гроссмейстер, гроссмейстер СССР, поэт и переводчик.

Основные спортивные достижения 
Бронзовый призёр чемпионата Мира (1989, Сан-Лоренсу, Бразилия);

2-кратный чемпион СССР (1980,1988);

2-кратный серебряный призёр СССР (1979,1984);

2-кратный бронзовый призёр СССР (1978,1989);

участник 14 чемпионатов СССР (1971, 1972, 1977—1981, 1983—1989);

3-х кратный чемпион Украинской ССР (1973, 1978, 1984)

С 1995 года проживает в штате Иллинойс (Большой Чикаго, ), США.

Жена — Анита Петровна Ивансоне — мастер спорта СССР по шашкам.

Литературное творчество 
В 2008 г. опубликовал в Чикаго сборник стихотворений «На локоть от земли» (ISBN 978-1-4276-3113-8).

С 2009 года занимается переводами англоязычной поэзии: Сара Тисдейл (см. Сара Тисдэйл), Роберт Льюис Стивенсон, Уильям Батлер Йейтс, Редьярд Киплинг. Большая подборка его переводов вошла в книгу Сара Тисдейл. «Реки, текущие к морю», издательство Водолей, (Москва), 2011 г.

В 2012 году издательство Водолей (Москва) выпустила вторую книгу стихотворений поэта «Голос дудочки тростниковой». (ISBN 978-5-91763-094-6). В книгу вошли стихотворения последних лет и большинство переводов. Послесловие к книге написал известный переводчик, писатель и литературовед Евгений Витковский. В 2012 году в США вышла второе издание этой книги. (ISBN 978-1475023169).

В 2016 году в Чикаго, США вышла третья книга стихотворений поэта «Бабочка в руке». (ISBN 978-1519316233).

В 2018 году издательство "Алетейя" Санкт-Петербург издала книгу избранных стихотворений "И каплет время..." (ISBN 978-5-907030-11-4).

К 135-ти летию со дня рождения американской поэтессы Сара Тисдэйл (1884-1933) Санкт-Петербургское издательство "Алетейя" выпустила ее избранные стихотворения на русском и английском языках. ISBN 978-5-00165-040-9. Все стихотворения книги перевел Михаил Рахунов.

В своем стихотворении «Параллели» обыгрывает идею параллельных миров.

Михаил Рахунов является серебряным призёром конкурса поэтов-переводчиков Шестого Всемирного фестиваля «Эмигрантская лира — 2014».

Примечания

Литература 
 Российская еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г. Г. Брановер. — Т. 2. — Москва, ЭПОС, 1995. — С. 454. — ISBN 965-293-040-7.

Ссылки 
 История Чемпионатов мира по шашкам-64
 FMJD-64. Список шашистов, имеющих международные звания по шашкам 64
 Интервью журналу «Шашки», 1988 год
 Сайт Михаила Рахунова
 Стихи Михаила Рахунова на сайте poezia.ru
 Стихи Михаила Рахунова в Журнальном Зале 
 Переводы Михаила Рахунова на сайте «Век перевода»
 Переводы Михаила Рахунова на Wikilivres 
 
 Издательство «Водолей». Анонс книги «Голос дудочки тростниковой» 
 Электронная версия книги «Голос дудочки тростниковой» 
 На RTVI в передаче Топаллер, Виктор. «Встречи с Виктором Топаллером»
 Михаил Рахунов в авторской телепрограмме Александра Карпенко "Книги и люди". Диалог-ТВ, выпуск №23

Русские эмигранты четвёртой волны в США
Шашисты СССР
Чемпионы СССР по русским шашкам
Шашисты США
Русские поэты
Русские поэты США
Переводчики поэзии на русский язык